Stowarzyszenie Historyczne „Piska Pozycja Ryglowa” – lokalna organizacja pozarządowa, działająca na terenie Powiatu piskiego powstała na początku 2010 r. Skupia miłośników i pasjonatów historii Warmii i Mazur i Powiatu piskiego.

Działalność 
Stowarzyszenie Historyczne „Piska Pozycja Ryglowa” zostało zawiązane w Piszu  przez kilkunastu pasjonatów historii i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 15 stycznia 2010 r.
Celem SH „Piska Pozycja Ryglowa” jest zajmowanie się szeroko pojętą historią regionu Warmii i Mazur, a w szczególności:
 Zgłębianie historii regionu Mazur.
 Tworzenie bazy danych na temat historii powiatu piskiego.
 Gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących historii poznawanego terenu.
 Tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych i zabezpieczonych przez stowarzyszenie.
 Działalność edukacyjną związaną z historią regionu.
 Popularyzację i promowanie spraw obronności kraju i techniki wojskowej poprzez organizację stałej ekspozycji sprzętu wojskowego.
 Stworzenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej (GRH).
 Tworzenie ścieżki historycznej opartej na umocnieniach z II wojny światowej znajdujących się w Piszu i okolicach.

Stowarzyszenie wraz z Urzędem Miejskim w Piszu i Nadleśnictwem Pisz zajmuje się tworzeniem „Trasy Historycznej” opartej na niemieckich umocnieniach z okresu II wojny światowej w okolicach Pisza.
W skład „Trasy Historycznej” po fortyfikacjach Piskiej Pozycji Ryglowej (niem. Stützpunkt Johannisburg) wchodzi 8 obiektów schronowych, w tym dwa po przeprowadzonej renowacji. W wyremontowanych schronach znajduje się skansen fortyfikacyjny, połączony z wystawą militarną.
Stowarzyszenie zajmuje się również opieką nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami i mogiłami wojennymi.
Przy pomocy lokalnej społeczności w 2012 r. stowarzyszenie odrestaurowało m.in. pomniki w Dłutowie i Grzegorzach.

Wyróżnienia 
Za swoją działalność Stowarzyszenie Historyczne „Piska Pozycja Ryglowa” zostało wyróżnione:
 W 2011 r. nominacją do „Wilka Piskiego 2011”,
 W 2011 r. wyróżnieniem „Osobowość Ziemi Piskiej 2011”,
 W 2012 r. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Galeria

Przypisy 

Pisz
Stowarzyszenia historyczne
Stowarzyszenia regionalne

Stowarzyszenia w województwie warmińsko-mazurskim